Die German Open 1988 waren ein Damen-Sandplatzturnier in Berlin (West). Das WTA-Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 9. bis 15. Mai statt.

Das Finale im Einzel gewann Steffi Graf gegen Helena Suková mit 6:3 und 6:2. Im Doppel besiegte die Paarung Isabelle Demongeot/Nathalie Tauziat im Endspiel Claudia Kohde-Kilsch und Helena Suková mit 6:2, 4:6 und 6:4.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Berlin